Drenovo kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Drjanovo (ort), Gabrovo, Obsjtina Drjanovo, 
 Drenovo, Petritj – ort i kommunden Petritj

Nordmakedonien
 Drenovo, Opsjtina Časjka
 Drenovo, Opsjtina Kavadarci